Чемпионат Португалии по футболу 1966—1967 является 33-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 15-й раз в своей истории стала «Бенфика».

В чемпионате участвовало 14 команд, было сыграно 182 матча и забит 481 гол (в среднем 2,64 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Futebol Portugues em Numeros
 Статистика на rsssf.com

1966/1967
Португалия
Португалия
1966 год в Португалии
Спорт в Португалии в 1967 году